Marijan Šunjić (biskup)
 Marijan Šunjić (znanstvenik)